Список сенаторов США Конгресса США 103-го созыва, работавшего с 3 января 1993 года по 3 января 1995 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 1995—1997 годах
 Список сенаторов США в 1991—1993 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов